Amandaville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amandaville (Georgia), im Hart County – nicht mehr existent
 Amandaville (Kentucky), im Cumberland County
 Amandaville (West Virginia), im Kanawha County